

Prénom
 Essaïd Abelouache (1988- ) est un coureur cycliste marocain
 Essaïd Belkalem (1989- ) est un footballeur international algérien

Patronymie
 Mustapha Essaïd (1970- ) est un athlète français.
 Mohamed Jalal Essaid est un politicien marocain.

Homonymie de patronyme